Vardablur, comune armeno della provincia di Aragatsotn
 Vardablur, comune armeno della provincia di Lori